Beschwörung bezeichnet:
 Beschwörung, magisches Handeln

 Beschwörung (1964), kubanisches Filmdrama
 Beschwörung (1974), US-amerikanischer Horrorfilm